L'inocibe (Inocybe rimosa, de l'arrel grega ís que vol dir "fibra" i del mot kybe -cap-, ja que aquest bolet té el barret guarnit de fibril·les. Rimosa és un mot llatí que vol dir "plena de clivelles") és un bolet amb un barret molt fibrós que fàcilment s'esberla.

Morfologia 
Té un barret cònic, que en créixer s'aplana, però conserva la part central aixecada, en forma de mamella, de tres a vuit cm de rotllana, amb el marge fes i esquinçat, recobert de fibril·les disposades radialment que li confereixen un aspecte estriat. És de color palla o groc brut i les fibril·les són més fosques.

Les làmines estan bastant juntes, són de color groc verdós i s'enfosqueixen amb les espores madures, de color tabac.

El peu és blanquinós, fibrós, del mateix color del barret, potser un pèl més prim a dalt que no pas a baix.

La seua carn és prima i amb olor d'esperma.

Hàbitat 
Creix a tot arreu, als boscos, als marges i en parcs i jardins, en grupets, a la tardor.

Toxicitat 
És molt tòxic. Les persones afectades comencen a tindre els primers símptomes d'enverinament molt aviat, generalment durant el mateix àpat.

No és fàcil confondre'l amb cap bolet comestible tradicional i solen intoxicar-se aquelles persones que s'han begut l'enteniment i ho cullen tot i s'ho mengen.

Risc de confusió amb altres espècies 
Hi ha espècies veïnes de similar aspecte i d'igual o pitjor toxicitat, entre les quals destaca Inocybe patouillardii (dedicat a Patouillard, un reconegut farmacèutic). És més molsut, comença blanc i s'esgrogueix, però va prenent, amb el temps, coloracions rosades i rogenques.

Referències

Enllaços externs 

 Fotografies d'inocibes.
 Distribució de l'inocibe a la península Ibèrica i Balears.  i 
 Descripció i fotografies d'inocibes. 

Bolets no comestibles
Cortinariàcies